Erdeli ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Georgijewitsch Erdeli (1870–1939), russischer General der Kavallerie
 Ksenija Alexandrowna Erdeli (1878–1971), sowjetische Harfenistin und Komponistin
 Olga Georgijewna Erdeli (1927–2015), sowjetische Harfenistin

Erdelì steht für:
 Erdelì, lokaler Name von Verdellino, Ort in Italien

Siehe auch:
 Erdély
 Erdélyi